

Іст-Рочестер — місто, штат Нью-Йорк
 Іст-Рочестер — місто, штат Пенсільванія
 Іст-Рочестер — селище, штат Нью-Гемпшир
 Іст-Рочестер — переписна місцевість, штат Огайо